Open de Moselle 2007 — 5-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 1 по 7 октября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Новак Джокович
 Парный турнир —  Ришар Гаске /  Фабрис Санторо

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Робредо обыграл  Энди Маррея со счётом 0-6, 6-2, 6-3.
 Робредо выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей сыграл свой 3-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Т. Робредо
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ф. Майер
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=69
| RD1-score02-3=2
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А. Клеман
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. Сеппи
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= О. Марах
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С. Грожан
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш. Коубек
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Ж. Симон
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= П.-А. Матьё
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ж. Беннето
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= М. Монкур
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Н. Маю
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н. Массу
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=63
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Н. Лапентти
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ф. Санторо
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= И. Андреев
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Т. Робредо
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Сеппи
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С. Грожан
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=64
| RD2-score03-3=2 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ш. Коубек
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=4d
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Ж. Беннето
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Н. Маю
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Н. Лапентти
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= И. Андреев
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Т. Робредо
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= С. Грожан
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Н. Маю
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= И. Андреев
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=61
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Т. Робредо
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Н. Маю
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Арно Клеман /  Микаэль Льодра''' обыграли  Марцина Матковского /  Мариуша Фирстенберга со счётом 6-1, 6-4.
 Клеман выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Клеман во 2-й раз выигрывает местные соревнования (до этого в 2004 году).
 Льодра выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Льодра во 2-й раз выигрывает местные соревнования (до этого в 2005 году).

См. также 
 Moselle Open
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2007 года
2007